Canby (Minnesota), població dels Estats Units a l'estat de Minnesota.
 Canby (Oregon), població dels Estats Units a l'estat d'Oregon.